Kora steht für:

 Kora (Musikinstrument), westafrikanische Stegharfe
 Kora (Waffe), Hiebschwert aus Nepal
 Kora (Volk), kleine Ethnie auf North Andaman Island, Indien
 Kora, Alternativname von Dibutade, in der griechischen Überlieferung Tochter des Butades
 Kora, Künstlername der polnischen Sängerin Olga Jackowska
 Kora, in der griechischen Mythologie poetische Form von Kore, siehe Persephone
 Kora, tibetisch für Pradakshina, rituelle Umrundung eines Heiligtums im tibetischen Buddhismus

Kora ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Kora (Katihar), Stadt im Bundesstaat Bihar, Indien
 Kora (Mali), Dorf in Mali
 Kōra (Shiga), Stadt in Japan
 Kora Kang, Gipfel im Himalaya
 Kora-Nationalpark, Kenia

Kora ist der Familienname folgender Personen:
 Bil Aka Kora (eigentlich Akaramata Kora Bilgo; * 1971), Musiker aus Burkina Faso
 Salomé Kora (* 1994), Schweizer Leichtathletin

KORA steht für:
 Kooperative Gesundheitsforschung in der Region Augsburg, Forschungsplattform des Helmholtz Zentrum München
 KORA – Raubtierökologie und Wildtiermanagement, Schweizer Stiftung für Wildtiere, ehemals Koordinierte Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum Management der Raubtiere in der Schweiz

Siehe auch:
 Kora Awards (Musikpreis im subsaharischen Afrika)
 Kōra (Begriffsklärung)
 Cora (Begriffsklärung)

Abkürzung